

Presentación previa 
Julian Knowle y Philipp Oswald eran ellos defensores del título, Philipp Oswald decidió no participar este año.

Aliaksandr Bury y Igor Zelenay ganaron el título tras derrotar en la final Julio Peralta y Hans Podlipnik.

Cabeza de serie

  Nicholas Monroe /  Artem Sitak (Primera ronda)
  Marcelo Demoliner /  Julian Knowle (Primera ronda)

<ol start=3>
  Julio Peralta /  Hans Podlipnik ''(Finalistas)
 ''' Aliaksandr Bury /  Igor Zelenay (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Prostějov 2016